Хотоњ је насељено мјесто у Општине Вогошћа, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Референце

Литература 
 Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991., статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
 Попис по мјесним заједницама

Општина Вогошћа
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини